Triaken ist der Name folgender nicht mehr existierender Orte im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, Russland:

 Triaken (Kirchspiel Berschkallen) (Tricken), deutscher Name von Katschalowo (Kaliningrad, Tschernjachowsk) 
 Triaken (Kirchspiel Jodlauken) (Schwerfelde), deutscher Name von Snamenskoje (Kaliningrad, Tschernjachowsk)